Middlefield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Middlefield Township (Ohio)
 Middlefield Township (Iowa)